Dorfmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dorfmeister (1912–1945), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Alexandra Désirée Dorfmeister-Stix (* 1970), österreichische Politikerin (LIF/ÖVP)
 Gregor Dorfmeister (1929–2018), deutscher Schriftsteller
 Johann Georg Dorfmeister (1736–1786), deutscher Bildhauer
 Karl Dorfmeister (1876–1955), österreichischer Architekt
 Michaela Dorfmeister (* 1973), österreichische Skirennläuferin
 Richard Dorfmeister (* 1968), österreichischer DJ und Musikproduzent, Teil von Kruder & Dorfmeister
 Stephan Dorfmeister (1729–1797), deutscher Maler
Siehe auch:
 Dorffmeister